Startsignal steht für:
 Startsignal, Zeichen zum Beginn eines Wettkampfs, siehe Start (Sport)

Siehe auch: